«Мідтьюлла́нн» () — данський футбольний клуб з Гернінга, що виник 1999 року внаслідок злиття ФК «Ікаст» та ФК «Гернінг». Виступає в найвищому дивізіоні Данії.

Досягнення 
Чемпіонат Данії
 Чемпіон (3): 2014-15, 2017-18, 2019-20
 Срібний призер (5): 2006–07, 2007–08, 2018–19, 2020–21, 2021–22

Кубок Данії
 Володар (2): 2018–19, 2021–22
 Фіналіст (4): 2002–03, 2004–05, 2009–10, 2010–11

Виступи в єврокубках

Основний склад

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Сайт ФК «Ікаст»
 Сайт ФК «Гернінг Фремад» 
 Сайт виставкового центру Гернінга 

Футбольні клуби Данії
Футбольні клуби, засновані 1999
Спорт у Гернінгу